Акмо́линский уе́зд (до 1898 года — Акмо́линский о́круг) — административная единица в составе Области Сибирских Киргизов, Акмолинской области, Омской губернии и Акмолинской губернии. Центр — город Акмолинск.

Административное деление  округа 
В 1835 г. в округе насчитывалось 15 казахских волостей с населением 71262 человек: Токийская, Тналинская, Каракесекская, Тортуульская, Ораз-Темешевская, Бурчинская, Темешевская, Сары-Муратовская,Сайдалинская, Таминская, Айткожинская, Алтын-Жагабайлинская, Алтаевская, Тараклинская , Карпыковская и одно русское поселение с 9 домами.

 Инеле Тунгатаровская
 Кареке Алтаевская
 Муюн Алтаевская
 Теналы карпыкавская
 Айтхожа Карпыковская
 Алысай-Алтаевская
 Байдалы Алтаевская
 Кыргыз Туртугульской
 Темешевские

Список о волостях Акмолинского округа 1841г.

Административное деление уезда 

В 1913 году в уезде было 13 волостей и 1 станица: Алексеевская, Благодатная, Михайловская, Николаевская, Никольская, Ново-Георгиевская, Ново-Черкасская, Оксановская, Приречная, Рождественская, Санниковская, Семеновская, Черниговская волости и станица Акмолинская.

В 1926 году волостей было 18:
 Асан-Кайгинская волость (центр — рудник Успенский),
 Акмолинская волость,
 Азатская волость (центр — с. Алексеевка),
 Воровская волость (центр — с. Н.-Черкасское),
 Еременская волость (центр — с. Николаевка),
 Ишимская волость (центр — с. Н.-Черкасское),
 Калининская волость (центр — с. Нецветаевское),
 Карагандинская волость (центр — с. Долинское),
 Коммунистическая волость (центр — с. Николаевка),
 Кургальджинская волость (центр — аул Беспаевский),
 Нуринская волость (центр — с. Черниговское),
 Объединенная волость (центр — с. Киевское),
 Промышленная волость (центр — с. Б.-Михайловка),
 Революционная волость (центр — г. Акмолинск),
 Сар-Аркинская волость (центр — с. Захаровское),
 Сары-Суйская волость (центр — урочище Ата-Су),
 Троцкая волость (центр — с. Алексеевка),
 Эркиншилыкская волость (центр — с. Нецветаевское).

История 

В 1829 году султан Конуркульджа Кудаймендин обратился к российскому правительству с жалобой на участившиеся набеги и грабежи со стороны отрядов султанов Касыма и Саржана и просьбой образовать в управляемых им волостях внешний округ при урочище Акмола. Генерал-губернатор Западной Сибири Вельяминов И. А. распорядился командировать для закладки крепости и основания Акмолинского округа подполковника Ф. Шубина — коменданта Петропавловской крепости. Крепость была заложена на правом берегу реки Ишим, в центре степи. Официальное открытие Акмолинского окружного приказа состоялось 22 августа 1832 года. Главным султаном Акмолинского внешнего округа был назначен Коныркулжа торе Кудаймендиулы, заместителем — Арыстан торе Коныркулжаулы. В Акмолинский внешний округ вошли волости: Тока-Карпык, Тинали Карпык, Кареке Алтай, Киргиз Тортуыл, Темеш, Сарымурат, Сайдалы Алтай, Айткожа Карпык, Тама, Жагалбайлы, Алтай, Таракты, Тунгатар

16 июня 1862года Акмолинскому укреплению, занимавшему видное место в системе сибирских укреплений, был дан статус окружного города.

В 1868 году создана Акмолинская область, Акмолинский округ стал одним из её четырёх округов. В 1898 году стал именоваться Акмолинским уездом.

В 1918 году Акмолинская область переименована в Омскую область, которая в 1919 переименована в Омской губернию. В 1921 году Акмолинский уезд был передан в Акмолинскую губернию Киргизской АССР, в составе которой и оставался до своего упразднения в 1928 году.

Население 
В 1839 году 67081 человек.
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 185,1 тыс. чел. В том числе казахи — 89,9 %; русские — 5,0 %; украинцы — 2,8 %. В уездном городе Акмолинске проживало 9688 чел.

Аргыны 67 % в казахском населении (куандык, канджигалы)..

Главы

Старшие султаны округа 
 Конуркулджа Кудаймендин (1832—1842), (1845—1849)
 Ибрай Жаикпаев (18-)

Начальники Акмолинского уезда 
 Парвицкий Николай Иванович (с 14 декабря 1879г. - ноябрь 1882г.)
 Троицкий А.И., подполк. (=1891-94=)
 Михайлов, ст. сов. (1901-?),
 Нехорошков (=03.1906-09.1908=)
 Тихонов, помощник-врид. (=08.1913=).
 А.С.Веретенников (=1914-16=)
 Иванов (?-03.1917);
 Надеждин Порфирий Викторович (=04-05.1919=)

Примечания 

Уезды Акмолинской области
Уезды Омской губернии
Уезды Акмолинской губернии
История Астаны
Исторические области Казахстана